El Pic d'en Serradell és un cim de 1.026,9 m alt que fa de límit entre els termes comunals rossellonesos de Bula d'Amunt i del conflentí de Glorianes, tots a la Catalunya del Nord. És al nord del Coll de les Arques i al sud del Pic Ambrosi.

És un dels contraforts de llevant del Massís del Canigó, al límit oest del terme de Bula d'Amunt, i l'est del de Glorianes.

Referències

Bibliografia 
 
 

Serradell
Serradell